Center Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Center Grove Township (Iowa)
 Center Grove Township (North Carolina)